Социальная реабилитация — это совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, общественными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан.
Процесс социальной реабилитации представляет собой процесс взаимодействия личности и общества, который включает в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду социального опыта, способ включения его в систему общественных отношений, с другой стороны, процесс личностных изменений.

Социальная реабилитация как технология социальной работы 
Социальная реабилитация как технология социальной работы — это восстановление социального статуса человека, группы людей, утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную ситуацию. К таким проблемам можно отнести инвалидность, миграцию, безработицу, зависимости, отбывание наказания в местах лишения свободы, лечение в психиатрических клиниках и т. д.

Цели и средства социальной реабилитации 
В процессе организации социальной реабилитации необходимо предоставить возможность человеку или группе людей активной жизнедеятельности, гарантировать определённый уровень социальной стабильности, продемонстрировать возможные перспективы внутри нового социального статуса и сформировать ощущение собственной значимости и нужности и чувство ответственности за свою последующую жизнедеятельность.
Именно этим определяются цели и средства процесса социальной реабилитации.
К средствам социальной реабилитации можно отнести следующие системы:
 здравоохранения;
 образования;
 профессиональной подготовки и переподготовки;
 средства массовых коммуникаций и массовой информации;
 организации и учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции;
 общественные и негосударственные организации, работающие в сфере решения специфических социальных и личностных проблем.К основным целям социальной реабилитации относятся: восстановление социального статуса, социальной позиции субъекта, достижение субъектом определённого уровня социальной, материальной и духовной независимости и повышение уровня социальной адаптации субъекта к новым условиям жизнедеятельности.

 Виды социальной реабилитации 
В зависимости социальных или личностных проблем людей, которые необходимо решить, применяются следующие основные виды социальной реабилитации:
 Социально-медицинская — это восстановление или формирование у человека новых навыков полноценной жизни и помощь по организации быта и ведения домашнего хозяйства, также включает в себя восстановительную и реконструктивную терапию.
 Социально-психологическая — это восстановление психического и психологического здоровья субъекта, оптимизации внутригрупповых связей и отношений, выявления потенциальных возможностей личности и организации психологической коррекции, поддержки и помощи.

 Социально-педагогическая — это организация и осуществление педагогической помощи при различных нарушениях способности человека к получению образования, определённая работа по созданию адекватных условий, форм и методов обучения, а также, соответствующих методик и программ.
 Профессиональная и трудовая — формирование новых или восстановление утраченные человеком трудовых и профессиональных навыков и впоследствии его трудоустройство.
 Социально-средовая — восстановление у человека чувства социальной значимости внутри новой для него социальной среды.

 Принципы социальной реабилитации 
Практическое осуществление основных видов социальной реабилитации опирается на ряд основополагающих принципов:
 Своевременность и поэтапность социально-реабилитационных мероприятий, предполагающие своевременное выявление проблемы клиента и организацию последовательной деятельности по её разрешению.
 Дифференцированность, системность и комплексность, направленные на осуществление социально-реабилитационных мероприятий как единой, целостной системы поддержки и помощи.
 Последовательность и непрерывность в проведении социально реабилитационных мероприятий, реализация которого позволяет не только восстановить утраченные субъектом ресурсы, но и предвосхитить возможное возникновение проблемных ситуаций в будущем.
 Индивидуальный подход к определению объёма, характера и направленности социально-реабилитационных мер.
 Доступность социально-реабилитационной помощи для всех нуждающихся, независимо от их материального и имущественного положения.

 Медико-социальная реабилитация 
Медико-социальная реабилитация — это процесс, цель которого профилактика инвалидности в течение лечения заболевания и помощь больным в достижении физического, психического, профессионального, социальной и экономической полноценности, на которую они способны в рамках существующего заболевания.

 Литература 
 Кузнецова Л. П. Основы технологии социальной работы: учебное пособие. — Владивосток, 2002
 Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие / Отв. ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. — : ИНФРА-М, 2001. — 427 с.
 Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева'' Социальная реабилитация. — , Дашков, 2004. -  — 340 с.
 Словарь-справочник по социальной работе. — : Юристъ, 1997 c. 328

Реабилитология
Социальные системы